Никола́й Кра́вченко:
 Кравченко, Николай Антонович (1953—2019) — художественный руководитель и директор Николаевского художественного русского драматического театра.
 
 Кравченко, Николай Григорьевич (1923—2008) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Кравченко, Николай Михайлович (1926—2012) — председатель колхоза в Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1971).
 Кравченко, Николай Николаевич (1880—1952) — юрист, профессор ТГУ.
 Кравченко, Николай Сергеевич (1983—2022) — украинский общественный и политический деятель.